

Sigles 
AQA est un sigle qui peut signifier :
 Agence pour la qualité de l'air, établissement public à caractère industriel et commercial, créé en 1980, dédié à la qualité de l'air et qui a fusionné en 1991 avec l'AFME et l'ANRED pour former l'ADEME ;
 Apport quotidien admissible.

Code 
AQA est un code qui signifie :
 AQA,  ;
 aqa, les langues alakalufanes, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Notes et références 

Abréviation